Rauze peut faire référence à :

Patronyme 

 Kevin Joss-Rauze (1988-), joueur français de basket-ball ;
 Marianne Rauze (1875-1964),  journaliste et féministe socialiste française.

Toponymie 

 Rauze, rivière française du département du Lot, en France
 Château de la Rauze, commune du Bourg, dans le département du Lot
Viaduc de la Rauze, viaduc autoroutier

Voir aussi 

 Bellefont-La Rauze, commune française située dans le département du Lot en région Occitanie